Willoughby (Ohio)
Willoughby Hills
Inspetor Willoughby — personagem do desenho animado do Pica-Pau

Desambiguações de topônimos